Московский кубок селебрити (сокращённо — МКС) — российский медиафутбольный турнир.

История

2020 
В 2020 году Герман «El Classico» Попков создал первый медиафутбольный турнир — Московский кубок селебрити (МКС). В турнире приняли участие 12 команд, которые были разбиты на две группы: в группу A попали «Амкал», Sports.ru, Fight Club, «ВГИК», Bronze Beasts и «Ничего обычного», а в группу B — 2DROTS, ЛФК «Рома», Girl Power, Starmix, Comedy и «Матч ТВ». На групповом этапе применялась круговая система, из каждой группы в плей-офф выходили по 4 команды. Плей-офф разыгрывался по олимпийской системе. В финале турнира «Рома» переиграла «Ничего обычного» (2:2 в основное время и 4:3 по пенальти), а в матче за третье место Starmix были сильнее 2DROTS. За «Рому» 8 мячей на турнире забил Николай Обольский.

2021 
В 2021 году на МКС играли 7 участников прошлогоднего МКС (ЛФК «Рома», «ВГИК», «Матч ТВ», «Амкал», 2DROTS, «Comedy» и «Ничего обычного»), дополненные командой «НаСпорте». Команды были поделены на две группы, а в плей-офф вышли в общей сложности четыре коллектива. Победителем турнира стал «Амкал», второе место заняли 2DROTS.

2022 
В третьем сезоне МКС также приняло участие 8 команд, разделённых на две группы. По итогам жеребьёвки в группу A попали ФК «Деньги», Broke Boys, Reality и ЛФК «Рома», а в группу B — «Амкал», 2DROTS, «Бей-Беги» и «Матч ТВ». Также на турнире проводился Матч всех звёзд между медийными сборными двух групп, победу в котором в серии пенальти после 1:1 в основное время одержала команда группы А.

Пиком зрителей онлайн отмечается цифра в 220 тысяч человек.

15 сентября в финале Reality обыграли Broke Boys со счётом 3:1 (Рахмани, Гаучо, Адушев — Георгий Тигиев), третье место заняли 2DROTS.

См. также 
 Kings League

Примечания 

Медиафутбол